

Wydarzenia 

 Nikomedes IV został królem Bitynii.

Urodzili się 
 Han Zhaodi, cesarz chiński